

Patronyme

 Carl Kress (1907-1965), guitariste américain 
 Friedrich Kress von Kressenstein
 Gunther Kress (1940-2019), linguiste et sémioticien allemand.
 Harold F. Kress (1913- ) est un monteur et réalisateur américain.
 Hermann Kress (ou Kreß) (1895—1943) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Jean-Pierre Kress (1930-1999) est un footballeur français.
 Nancy Kress (1948- ) est un auteur américain de science-fiction.
 Nathan Kress (1992- ) est un acteur américain de cinéma et de télévision.
 Richard Kress (ou Kreß) (1925-1996) est un footballeur allemand.
 Willibald Kress (ou Kreß) (1906-1989) est un footballeur et entraîneur allemand.
 Samuel Henry Kress,  homme d'affaires et philanthrope à l'origine de la Fondation Kress

Toponyme 

 Kress, une ville du Texas.

Divers
 L'arrêt Kress c. France de la Cour européenne des droits de l'homme  concerne le rôle du commissaire du gouvernement dans la procédure administrative contentieuse française.